Kommunarka – miejsce egzekucji i cmentarz w nowomoskiewskim okręgu administracyjnym Moskwy
 Kommunarka – wieś rosyjska, położona w rejonie borowickim
 Kamunarka (ros. Kommunarka) – fabryka słodyczy w Mińsku
 Kamunarka (ros. Kommunarka) – białoruska wieś w rejonie smorgońskim
 Kamunarka (ros. Kommunarka) – białoruska wieś w rejonie witebskim
 Komunarka (ros. Kommunarka) – ukraińska wieś w obwodzie charkowskim
 Kommunarka - stacja metra w Moskwie na linii Sokolniczeskaja